South Africa Sevens 2002 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju South Africa Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 13–14 grudnia 2002 roku na Outeniqua Park w George będąc drugim turniejem sezonu 2002/2003.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Outeniqua Park zawody były drugim turniejem sezonu 2002/2003 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup nastąpiło pod koniec października 2002 roku, zaś wśród wyznaczonych arbitrów znajdowali się Lyndon Bray, Nigel Owens i Craig Joubert.

Jedynym zaskakującym wynikiem pierwszego dnia była porażka Walii z Kenią, z dobrej strony pokazali się natomiast debiutanci z Zambii. W turnieju ostatecznie triumfowali reprezentanci Fidżi zdobywając swój pierwszy od roku tytuł, a najlepszym graczem turnieju został wybrany przedstawiciel gospodarzy, Brent Russell.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2002/2003)
South Africa Sevens
2002 w Południowej Afryce